Ucea poate fi:

 Ucea, Brașov
 Ucea de Jos, Brașov
 Ucea de Sus, Brașov
 Râul Ucea
 Vârful Ucea Mare, Munții Făgăraș